Vojtěšský důl může znamenat
 Vojtěšský důl (Mšeno), kaňonovité údolí u Vojtěchova v CHKO Kokořínsko
 Důl Vojtěch, hlubinný důl, Příbram-Březové Hory